1096 км, 1096-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 1096 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Восточно-Сибирская железная дорога (Республика Бурятия). Код 903331.
 1096 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северная железная дорога (Архангельская область). Код 280045.
 1096 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северная железная дорога (Архангельская область). Код 295356.
 1096 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Горьковская железная дорога (Кировская область). Код 274241.